Городечное:
 Городечное — село в Надеждинском районе Приморского края.
 Городечное — озеро в Псковской области.